NGC 4819 (другие обозначения — UGC 8060, MCG 5-31-14, ZWG 160.25, PGC 44144) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4819
Волосы Вероники (созвездие)